Cet article présente la liste des épisodes de The Only Way Is Essex dans l'ordre de la première diffusion britannique.

Panorama des saisons

Liste des épisodes

Saison 1 (2010)

Saison 2 (2011)

Saison 3 (2011)

Saison 4 (2012)

Saison 5 (2012)

Saison 6 (2012)

Saison 7 (2012)

Saison 8 (2013)

Saison 9 (2013)

Saison 10 (2013)

Saison 11 (2014)

Saison 12 (2014)

Saison 13 (2014)

Saison 14 (2015)

Saison 15 (2015)

Notes et références 

Liste d'épisodes d'émission de télévision